Самтер има више значења:
 Округ Самтер (Јужна Каролина)
 Округ Самтер (Џорџија)
 Округ Самтер (Алабама)
 Округ Самтер (Флорида)
 Самтер (Јужна Каролина)